Митинская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 50 километрах на юг от города Шенкурска, на правом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на севере деревня Тушевская, на западе, на противоположенном берегу реки, деревня Болкачевская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «1979» как «Митинская». Насчитывала 5 дворов, 25 жителей мужского пола и 30 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Митинская (Дубинина) насчитывает 13 дворов, 62 мужчины и 51 женщину.  В административном отношении деревня входила в состав Устьпуйского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 25 дворов, 53 мужчины и 90 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»